Eudosso è il nome di diversi personaggi dell'antichità.

Eudosso di Cnido (408 a.C. ca. – 347 a.C. ca.), matematico e astronomo greco
Eudosso (poeta comico) (IV o III secolo a.C.), commediografo greco
Eudosso di Rodi (III secolo a.C.), storico greco
Eudosso di Cizico (II secolo a.C.), navigatore greco
Eudosso (giurista) (V secolo), giureconsulto romano